Первая лига 1978/1979 () — 39-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Влазния» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1978/1979
Албания
Албания
1978 год в Албании
1979 год в Албании